Der Begriff Makronesien (griech. für weite Inseln) bezeichnet 

 einen fiktiven Staat in der Serie SeaQuest 2032
 irrtümlich Makaronesien